Amerikai Egyesült Államok
 Kellogg (Idaho)
 Kellogg (Iowa)
 Kellogg (Kansas)
 Kellogg (Minnesota)
 Kellogg (Missouri)
 Kellogg (Oregon)